Besuch bezeichnet:
 Besuch, das vorübergehende Aufsuchen von Personen oder Orten
 den Besuch eines Patienten oder Adressaten durch eine medizinische oder (sozial-)pädagogische Fachkraft siehe Hausbesuch 
 Ein Besuch (1954), Kurzfilm von François Truffaut aus dem Jahr 1954
 Ein Besuch (Wilhelm Raabe), Novelle von Wilhelm Raabe (1884)

 Der Besuch, Filmadaption des Dramas Der Besuch der alten Dame aus dem Jahr 1964
 Der Besuch, Alternativtitel der italienischen Komödie Der Ehekandidat
 Der Besuch (Kurzfilm), Film von Svend Stein-Angel
 Der Besuch (1984), mehrteiliger deutscher Kriminalfilm von Francis Durbridge
 Der Besuch (2006), Film von Zeljka Morawek
 Zu Besuch, Lied von Céline aus dem Jahr 2020

Besuch ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Besuch (geb. 1983), deutscher Kostümbildner 
 Henner Besuch, deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Besucher (Begriffsklärung)
 Ein Besuch im Bergwerk
 Visitatio